Калих — чешская, белорусская фамилия.

Известные носители 
 Калих, Корла Август (немецкое произношение: Карл Август Калих; , ; 1844—1900) — лютеранский священнослужитель, доктор филологии, общественный деятель.
 Калих, Татьяна Владимировна (род. 1984) — белорусская актриса и модель.

См. также 
 Калихович, Сергей Андреевич